Джон Энтони Барнхилл (; 20 марта 1938 года, Стерджис, Кентукки, США — 11 ноября 2013 года, Южная Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, который отыграл семь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, а также три неполных сезона в Американской баскетбольной ассоциации. Чемпион АБА в сезоне 1969/1970 годов в составе команды «Индиана Пэйсерс». Кроме того успел поиграть в младших лигах, выиграв чемпионат NIBL в сезоне 1960/1961 годов, а также первенство АБЛ в сезоне 1961/1962 годов в составе команды «Кливленд Пайперс».

Ранние годы 
Джон Барнхилл родился 20 марта 1938 года в городе Стерджис (штат Кентукки), затем перебрался в город Эвансвилл (штат Индиана), где учился в средней школе Линкольн, в которой играл за местную баскетбольную команду. В сезоне 1954/1955 годов Барнхилл вместе с Портером Мериуэзером помог «Линкольн Лайонс» пройти регулярный чемпионат без поражений и стать со-чемпионом города.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в НБА и АБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Кливленд Пайперс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Скрантон Майнерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Денвер Рокетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»